Brigada Político-Social, cos de policia política durant l'època franquista a Espanya
 Partit Patriòtic Bosnià-Hercegoví-Sefer Halilović (del seu nom en bosnià Bosanskohercegovačka Patriotska Stranka), partit polític de Bòsnia i Hercegovina
 Bloc Popular Senegalès, partit polític del Senegal
 Societat Britànica de Farmacologia (del seu nom en anglès British Pharmacological Society), associació professional de farmacologia del Regne Unit
 Banc de Previsió Social, sistema de seguretat social de l'Uruguai
 Badan Pusat Statistik, institut estatal d'estadística d'Indonèsia
 BPS (motocicleta) (dels cognoms dels fundadors Boudet-Portal-Seraut), empresa fabricant de motocicletes de França
 Battle Programmer Shirase, sèrie danime'' produïda al Japó
 bps també és l'abreviatura de bit per segon''', unitat de mesura de transmissió de dades